Ce tableau donne le classement des grandes villes brésiliennes selon la population de chaque municipalité.

Listes des grandes villes brésiliennes

Voir aussi

Articles connexes 

 Brésil
 Liste des municipalités du Brésil
 Démographie du Brésil

Liens externes 

  Institut Brésilien de Géographie et de Statistique (IBGE)
 Tableau excel de la population des villes du Brésil (recensements 1970-2000)
  World Gazetteer
  City Population

Ville au Brésil